Fornovo steht für:

 Fornovo San Giovanni, eine italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo, Region Lombardei
 Fornovo di Taro, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Parma in der Region Emilia-Romagna